A.V.Bobrov se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alexey Vladimir Bobrov
 Alexey Vladimir F.Ch. Bobrov